Маттерка — река, протекающая по территории Панинского сельского поселения Белозерского района Вологодской области России, впадает в Андозеро.

Начинается у озера Ухтомьярское, течёт на юг, протекает деревни Зарецкая, Панинская, Борок. Маттерка впадает в северо-западную оконечность озера Андозеро, напротив её устья, на южном берегу расположен исток Андоги. Длина реки составляет 18 км, площадь водосборного бассейна — 153 км². Крупных притоков нет.

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Верхневолжскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Суда от истока и до устья, речной подбассейн реки — Реки бассейна Рыбинского водохранилища. Речной бассейн реки — (Верхняя) Волга до Куйбышевского водохранилища (без бассейна Оки).

Код объекта в государственном водном реестре — 08010200212110000008101.

Примечания 

Бассейн Андоги
Реки Белозерского района Вологодской области